Parvathy Soman (née le ) est une chanteuse indienne. Elle est surtout connue en tant que chanteuse de playback dans les films du Kerala. Elle chante aussi dans les chansons d'autres albums en malayalam.

La carrière de Parvathy commence quand elle remporte le concours Munch Star Singer junior.

Biographie
Parvathy est née le  dans une famille hindoue à Malayali Ernakulam,
Kerala. Elle a grandi à Edappally, une ville près de Ernakulam. Son père, M. Nair Somashekharan, est agent aux impôts et sa mère Anitha Soman est femme au foyer. Parvathy reçut une formation en musique  classique, à Ernakulam avec Chandramana Narayanan Namboothiri.

Enfant, elle a remporté le concours du reality show Super Star Singer junior sur le  canal de télévision Asianet. 

Elle a chanté dans de nombreux films en malayalam, notamment chanté la chanson Swapnam dans le film Track sorti en .

Liens externes 
  Article dans The Hindu. Consulté le .

Chanteuse indienne
Naissance en avril 1997